

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848), écrivaine et compositrice allemande.
 Clément-Auguste Droste zu Vischering (1773-1845), archevêque allemand.
 Dao Droste (1952- ), peintre résidant en Allemagne.
 Johannes Droste (1886-1963), mathématicien néerlandais.
 Sebastian Droste (1898-1927), danseur, acteur et poète allemand.
 Wilhelm Droste (1933-2020), homme politique allemand.
 Wilhelm Droste (1960-), homme politique allemand.

Entreprise 
Droste , le nom d'une entreprise de confiserie néerlandaise fondée en 1863 qui commercialise notamment une marque de chocolat en poudre.

Voir aussi 
 Effet Droste

Homonymie de patronyme